En Pologne, Trzcinka peut désigner :

 Trzcinka, village de la voïvodie de Łódź,
 Trzcinka, village de la voïvodie de Mazovie.